Archimede Mischi – generale italiano
 Giuseppe Mischi – politico italiano